Wurzelstock steht für:
 Baumstumpf, der nach dem Fällen verbliebene Teil des Baumes
 der Übergangsbereich von Wurzelwerk und Stamm eines Baums, siehe Wurzel (Pflanze)#Wurzelsysteme
 Rhizom, ein unterirdisches Sprossachsensystem von Pflanzen

Siehe auch:
 Wurzelwerk